

Biografia 

Terminati gli studi presso l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, dove si laurea in Giurisprudenza, nel 1999 si trasferisce definitivamente a Roma. Nel 2001 frequenta la scuola di recitazione e dizione diretta da Fioretta Mari, con la quale debutta in diversi teatri italiani, con gli spettacoli Fateci un applauso della stessa Fioretta Mari, presso il Teatro Tirso di Roma, nel 2001 e nel 2002 con F.F. Femmine Fortissime sempre di Fioretta Mari, in concorso anche al Festival delle Serre di Cerisano (CS).

Nell'estate del 2020 partecipa con la compagna Antonella Elia, conosciuta nel 2019, all'ottava edizione di Temptation Island.

Filmografia

Attore

Cinema 
 Odi et amo, regia di Maurizio Anania (1997)
 I fetentoni, regia di Alessandro Di Robilant (1998)
 Vacanze sulla neve, regia di Mariano Laurenti (1999)
 Il Conte di Melissa, regia di Maurizio Anania (1999)
 Intrigo a Cuba/Positive Life, regia di Riccardo Leoni (2000)
 www.maresca.it, regia di Giovanni Luca Gargano (2002) - cortometraggio
 Il monastero, regia di Antonio Bonifacio (2003)
 La lettera, regia di Luciano Cannito (2003)
L'abbuffata, regia di Mimmo Calopresti (2006)
 La morte di Pietra, regia di Roberto Lippolis (2007)
 I mostri oggi, regia di Enrico Oldoini (2008)
 Dange, regia di Roberto Lippolis (2008)
 Le ultime 56 ore, regia di Claudio Fragasso (2009)
 5 (Cinque), regia di Francesco Dominedò (2009)
 La stanza di Giada, regia di Stanislava Ivanova (2009) - cortometraggio
 Aspromonte, regia di Hedy Krissane (2011)
 La moglie del sarto, regia di Massimo Scaglione (2011)
 Bologna 2 agosto, regia di Daniele Santamaria Maurizio (2011)
 Lo sposalizio-matrimonio siciliano, regia di Francesco Lama (2011) - cortometraggio
 Il ragioniere della mafia, regia di Federico Rizzo (2012)
 Cuore sommerso, regia di Federico Lubino (2012) - cortometraggio
 Mirafiori Lunapark, regia di Stefano Di Polito (2013)
 L'imbarcadero, regia di Marco Caputo e Davide Imbrogno (2014) - cortometraggio
 Il ragazzo della Giudecca, regia di Alfonso Bergamo (2015)
 MMA - Love Never Dies, regia di Riccardo Ferrero (2016)
 5 minuti regia Pietro Delle Piane (2016) - cortometraggio
 Rapiscimi, regia di Giovanni Luca Gargano (2017)
• Calibro 9 regia di Toni D'angelo (2019)

Televisione 
 Cronaca di un ricatto regia di Danilo Massi (1999) - film TV
 La voce del sangue regia di Alessandro Di Robilant - miniserie TV (1999)
 Il procuratore, regia di Danilo Massi - film TV (2000)
 Distretto di Polizia, regia di Renato De Maria (2000)
 Casa famiglia, regia di Riccardo Donna (2000)
 Chiaroscuro, regia di Tomaso Sherman - miniserie TV (2001)
 La squadra, regia di Bruno Bigoni - serie TV (2001)
 Il papa buono, regia di Ricky Tognazzi - miniserie TV (2002)
 Salvo D'Acquisto, regia di Alberto Sironi - miniserie TV (2002)
 Amiche, regia di Paolo Poeti - miniserie TV (2003)
 Diritto di difesa - serie TV (2003)
 Incantesimo, regia di Tomaso Sherman e Alessandro Cane - serie TV (2004)
 Il giudice Mastrangelo, regia di Enrico Oldoini (2004)
 48 ore, regia di Eros Puglielli (2005)
 Un posto al sole - serie TV (2005)
R.I.S. 2 - Delitti imperfetti, regia di Alexis Sweet - serie TV, episodio 2x09 (2006)
 In fuga con Marlene, regia di Alfredo Peyretti - film TV (2007)
 Quo vadis,baby?, regia di Guido Chiesa - miniserie TV (2008)
 Carabinieri 7, regia di Raffaele Mertes (2008)
 Rex 2, regia di Marco Serafini - serie TV (2008)
 Intelligence - Servizi & segreti, regia di Alexis Sweet (2009)
 Area Paradiso, regia di Diego Abatantuono e Armando Trivellini - film TV (2010)
 SMS, regia di Enzo Taglialatela - serie TV (2010)
 Artemisia, regia di Marco Visalberghi - docufilm (2011)
 Il caso Enzo Tortora - Dove eravamo rimasti?, regia di Ricky Tognazzi - miniserie TV (2012)
 Vi perdono ma inginocchiatevi, regia di Claudio Bonivento - film TV (2012)
 Il tredicesimo apostolo, regia di Alexis Sweet - serie TV (2012)
 Spleen, regia di Cristian De Mattheis - webserie (2013)
 La narcotici, regia di Michele Soavi - serie TV (2013)
 Squadra mobile, regia di Alexis Sweet - serie TV (2014)
 L'infiltrato - Operazione clinica degli orrori, regia di Giovanni Filippetto e Cristiano Barbarossa - docufilm (2014)
 Boris Giuliano - Un poliziotto a Palermo, regia di Ricky Tognazzi - miniserie TV (2015)
 L'amore strappato, regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo - miniserie TV (2018) 
 Il commissario Montalbano - serie TV, episodio: La rete di protezione, regia di Luca Zingaretti (2020)

Regista 
 5 minuti (2016) - cortometraggio

Sceneggiatore 
 5 minuti regia Pietro Delle Piane (2016) - cortometraggio

Televisione 
 Temptation Island (Canale 5, 2020) - in coppia con la compagna Antonella Elia

Teatro 
 Stagioni 1990/1995: Teatro Popolare Calabrese
 2001 Fateci un applauso di Fioretta Mari (debutto:Teatro Tirso/Roma)
 2002 F.F. FemmineFortissime di Fioretta Mari (in concorso al Festival delle Serre di Cerisano)
 2013 Gelatina Umana di Ugo Mangini (tratto da alcuni brani di Delitto e castigo di Fëdor Dostoevskij)

Note

Collegamenti esterni 
 

Attori cinematografici italiani
Attori teatrali italiani
Attori televisivi italiani